Jaroslav Novák je jméno více spisovatelů:

 Jaroslav Novák (skautský spisovatel) (1894–1965)
 Jaroslav Novák Večerníček (* 1967)